Le championnat de Suisse de football Challenge League 2004-2005 a vu la victoire d'Yverdon-Sport.

Classement final

Matches de barrage 
  2005 : FC Schaffhouse - FC Vaduz 1-1 
  : FC Vaduz - FC Schaffhouse 0-1

Bilan 
 L'Yverdon-Sport FC est promu en Super League
 Le Servette FC, en faillite, quitte la Super League
 Le FC Bulle est relégué en 1 Ligue
 Le FC Baden n'est pas relégué à la suite de la faillite du Servette FC en Super League
 Le FC Locarno et FC Lausanne-Sport remplacent le FC Bulle et le Servette FC

Résultats complets 
 RSSSF

Championnat de Suisse de football de deuxième division
Championnat Suisse Football 2004-2005 D2
Championnat Suisse Football 2004-2005 D2
Suisse D2